Андраш Ожват (, 19 августа 1929, Бекешчаба — 20 октября 2015, Будапешт) — венгерский шахматист, мастер ФИДЕ (1980), международный мастер ИКЧФ (1977).

Биография 
Детство провел в Трансильвании, в городе Марошвашархей. Начал играть в шахматы в местном клубе общества металлообработки. С 1949 г. жил в Будапеште, выступал за клуб деревообрабатывающей промышленности. Во время службы в армии организовал шахматный клуб при Центральном доме офицеров в Будапеште. В 1957 г. получил звание национального мастера.

Участвовал в четырех чемпионатах Венгрии (1954, 1958, 1962 и 1965 гг.).

В 1960 г. стал чемпионом Будапешта.

В 1967 г. стал бронзовым призером турнира дружественных армий.

С 1961 по 1988 гг. выступал за сборную спортивного общества "Honvéd". В составе команды восемь раз побеждал в командных чемпионатах Венгрии.

В составе сборной Венгрии участвовал в нескольких командных турнирах дружественных армий. В 1970 г. сборная стала серебряным призером соревнования.

Активно выступал в соревнованиях по переписке. Восемь раз побеждал в чемпионатах Венгрии по переписке. В составе сборной Венгрии стал серебряным призером 8-й заочной олимпиады (1977—1982 гг.).

Был известным в Венгрии шахматным организатором. В 1994 г. исполнял обязанности капитана женской сборной Венгрии во время шахматной олимпиады в Москве.

Занимался журналистикой. С 1953 г. вел шахматный отдел в газете "Honvéd Újság". С 1955 г. сотрудничал с журналом "Magyar Sakkélet". В 1995 г. занял пост ответственного редактора журнала "Sakkélet".

Похоронен в лютеранской церкви на площади Диак в Будапеште. Организацией похорон занимался Венгерский олимпийский комитет.

Семья 
Сын —  (1956—2002), альпинист. Пропал без вести во время восхождения на высокогорный ледник в Каракоруме.

Книги 

 A sakkoktatás módszertana – kézirat; szerkesztette Ozsváth András (1966) (Методология шахматного образования; редактор)
 Harcászat 64 mezőn, Zrínyi Katonai Kiadó (1972) (Бои на 64 полях)
 Világunk 64 mezőn (minikönyv), (2000 számozott), szerzői kiadás, Budapest, 1978. (Наш мир находится на 64 полях)
 Hungaroil ’85, Budapest, 1985.
 Nemzetközi sakk nagymesterverseny (II. Hungaroil-Honvéd) (1986) (Международный турнир мастеров шахмат)
 Második levelezési sakkbajnokságunkat az óhazának megköszönjük! (Bottlik Ivánnal közösen), Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató, Budapest, 1999. (Мы благодарим старую страну за наш второй заочный шахматный турнир!)

Награды, премии и почетные звания 

 Заслуженный работник физической культуры и спорта Венгрии (1965)
  (1977)
 Премия имени Г. Мароци (1994)
 Бронзовая медаль имени Г. Мароци (1994)
 Премия Pro Civibus (2007)
  (2009)

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Ожвата  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Ожвата  на сайте 365Chess

Шахматисты Венгрии
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам
Международные мастера ИКЧФ